Detta är en lista över Nordrhein-Westfalens ministerpresidenter

Referenser

Externa länkar
 Das Amt des Ministerpräsidenten